Erlenhof ist ein Ortsname:
 Erlenhof (Bergisch Gladbach), Bergarbeitersiedlung im Stadtteil Moitzfeld von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Erlenhof (Berglen), Weiler im Gemeindeteil Ödernhardt von Berglen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Erlenhof (Buchenbach), Hof im Ortsteil Himmelreich der Gemeinde Buchenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Erlenhof (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Erlenhof (Fichtenberg), Weiler der Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Erlenhof (Galmiz), Gehöft in der Gemeinde Galmiz, Bezirk See, Kanton Freiburg
 Erlenhof (Kirchzarten), Hof im Ortsteil Burg der Gemeinde Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Erlenhof (Lorch), Wohnplatz im Stadtteil Waldhausen von Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Erlenhof (Neuhof), Weiler der Gemeinde Neuhof, Landkreis Fulda, Hessen
 Erlenhof (Öhringen), Gehöft im Stadtteil Möglingen von Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Erlenhof (Schonach im Schwarzwald), Hof im Ortsteil Rohrhardsberg der Gemeinde Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Erlenhof (Trier), Ort im Stadtteil Biewer des kreisfreien Trier, Rheinland-Pfalz
 Erlenhof (Tuningen), Hof der Gemeinde Tuningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Erlenhof, von 1937 bis 1945 Ortsname von Kokainz, Wohnplatz der Gemeinde Byhleguhre-Byhlen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Erlenhof, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Olchowo (Kętrzyn) in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Erlenhof, Ort im Kreis Rosenberg, Schlesien, seit 1945: Draganie in der Gmina Zębowice, Powiat Oleski, Woiwodschaft Opole, Polen
 Erlenhof, Ort im Kreis Schlawe, Pommern, seit 1945: Sęczkowo (Malechowo) in der Gmina Malechowo, Powiat Sławieński, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Außerdem:
 Erlenhof, Name der Justizvollzugsanstalt Euskirchen
 Gestüt Erlenhof, Gestüt in Dornholzhausen, Stadt Bad Homburg vor der Höhe, Hochtaunuskreis, Hessen
 Erlenhöfe, Aussiedlerhofgruppe in der Gemeinde Köngen, Baden-Württemberg
 Erlenhof (Pfullingen), Landgut bei Pfullingen
 Erlenhofsiedlung, Wohnsiedlung der 1920er Jahre in Mannheim

Siehe auch:
 Erlhof
 Erlhoff